Хорди Таррес:

 Таррес, Хорди (род. 1966) — испанский мототриалист.
 Таррес, Хорди (род. 1981) — испанский и гонконгский футболист.